Kautzky József (1902–1984) válogatott labdarúgó
 Kautzky József (1927–2019) színművész